Zombie, een mythisch wezen dat door magische krachten uit de dood teruggekeerd is,
 Zombie (cocktail), een fruitcocktail van rum, vruchtensap en likeur met veel alcohol,
 Zombie (computer), een computer in een botnet van met computervirussen besmette computers,
 Zombie (single), een lied van de Ierse band The Cranberries,
 Een zombiefilm is een film over zombies,
 Zombie-idee, een telkens terugkerend onzinnig idee,
 Zombie scan, een idle scan die met behulp van een botnet van zombiecomputers wordt uitgevoerd,
 Zombieobject, een object in een computerprogramma dat door een garbage collector niet verwijderd kan worden,
 Zombieproces, een proces in een Unixachtig besturingssysteem dat na beëindiging niet uit de procestabel verwijderd kan worden,
 The Zombies, een Britse band uit de jaren zestig,
 Zombie (Maître Gims)